Callahan Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten: 

 Callahan Lake (Minnesota), See im Itasca County, Minnesota
 Callahan Lake (New Mexico), See im Harding County, New Mexico
 Callahan Lake (Wisconsin), See im Sawyer County, Wisconsin